Riders of the Purple Sage (boek), een Amerikaanse roman uit 1912 van Zane Grey
Riders of the Purple Sage (1918), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
Riders of the Purple Sage (1925), een Amerikaanse film onder regie van Lynn Reynolds
Riders of the Purple Sage (1931), een Amerikaanse film onder regie van Hamilton MacFadden
Riders of the Purple Sage (1941), een Amerikaanse film onder regie van James Tinling
Riders of the Purple Sage (1996), een Amerikaanse film onder regie van Charles Haid